Yan Ni ist der Name folgender Personen:

* Yan Ni (Schauspielerin) (* 1971), chinesische Schauspielerin
 Yan Ni (Volleyballspielerin) (* 1987), chinesische Volleyballspielerin
 Yan Ni (Hammerwerferin) (* 1993), chinesische Hammerwerferin
 Shan Sa (* 1972 als Yan Ni), französische Schriftstellerin chinesischer Herkunft